Szarlotta (imię)
 Szarlotta (wielka księżna Luksemburga)